Sredozemske igre 1967, uradno V. Sredozemske igre so se odvijale med 8. in 17. septembrom 1967 v Tunisu, Tunizija. Na igrah je sodelovalo 12 držav, tekmovalci pa so se pomerili v 14 različnih športih.

Medalje

Zunanje povezave
 Olimpijski svet Srbije - rezultati Sredozemskih iger 1967 
Mednarodni komite 
Rezultati 

1967 v športu
Sredozemske igre 1967
Športne prireditve v Tuniziji